7-й гренадерский Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк — пехотная воинская часть Русской императорской армии.

 Старшинство — 17 мая 1797 г.
 Полковой праздник — 21 мая, день памяти св. царя Константина и матери его Елены
 Штаб-квартира:
 1856 — г. Молога Ярославской губернии.
 1857 — г. Муром Владимирской губ.
 1904 — г. Москва.

История 
 7 декабря 1817 — Сформирован майором Таврического полка Высоцким из числа польских уроженцев 2-й и 3-й гренадерской дивизий как 1-й гренадерский полк в составе гренадерской бригады Литовского отдельного корпуса.
 Январь 1818 — Полностью укомплектован (5 штаб-офицеров, 36 обер-офицеров, 2036 строевых и 79 нестроевых нижних чинов). Состав каждого батальона — 1 гренадерская и 3 фузилерные роты.
 4 марта 1825 — Гренадерский Самогитский полк.
 1830 — Литовский корпус переименован в 6-й пехотный корпус
 1830—1831 — Польский поход (на начало похода состав полка — 1670 чел., на конец похода — 738 чел.)
 24-25 января 1831 — Вступил на территорию Польши.
7 февраля 1831 — Во время сражения с мятежниками при Вавре полк находился в общем резерве корпуса.
 13 февраля 1831 — Участвовал в Гроховском сражении.
 24 февраля 1831 — Преследуя Дворницкого, форсировал р. Вепрж.
 4 апреля 1831 — Близ с. Бабино рота штабс-капитана Бунака, находясь в авангарде бригады, выдержала 5 кавалерийских атак, затем перешла в наступление, атаковав войска Серавского у дер. Радовчин и отбросив их за мост.
 5 апреля 1831 г. — Получив приказ атаковать укрепленную дер. Вроново, полк более двух часов вел бой, затем под барабанный бой штыковым ударом опрокинул неприятеля и преследовал его до 11 часов вечера.
 6 апреля 1831 — Занял м. Казимерж.
 27 апреля 1831 — Участвовал в сражении при с. Камионке.
 28 апреля 1831 — Участвовал в сражении при Любартове.
 29 апреля 1831 — Участвовал в стычке при с. Ленчно.
 3 августа 1831 — Участвовал в авангардной стычке у Шиманова.
 25—27 августа 1831 — Батальон в составе 1067 чел. участвовал в штурме и взятии Варшавы (потери 360 человек, командир полка полковник Хржановский ранен пулей в голову).
 10 мая 1831 — сформирован 3-й резервный батальон.
 1831 — Присоединен 3-й батальон упраздненного Несвижского карабинерного полка (сформирован как карабинерный полк Отдельного Литовского корпуса).
 28 января 1833 — присоединены 2-й (составил 3-й батальон) и половина 3-го батальонов (составил часть 4-го батальона) упраздненного Карабинерного генерал-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полка, передано старшинство этого полка.
 14 февраля 1833 — Вошел в состав 1-й гренадерской дивизии.
 15 июля 1838 — гренадерский Эрцгерцога Франца-Карла полк.
 20 января 1842 — 4-й батальон упразднен.
 27 октября 1856 — Переформирован в 3 батальона с тремя стрелковыми ротами.
 19.03.1857 г. — Самогитский гренадерский Эрцгерцога Франца-Карла полк.
 1 июля 1861 — Переведен во 2-ю гренадерскую дивизию.
 25 марта 1864 — 7-й гренадерский Самогитский Эрцгерцога Франца-Карла полк.
 1877—78 — Участвовал в русско-турецкой войне.
 28 ноября 1877 — Участвовал в сражении при Плевне.
 28 ноября 1878 — 7-й гренадерский Самогитский генерал-адъютанта Тотлебена полк.
 5 октября 1879 — 7-й гренадерский Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк.
 27 июня 1884 — Высочайше повелено в память военных заслуг графа Тотлебена сохранить полку настоящее наименование.
 Полк – участник Таневского сражения 18 – 25 июня 1915 г.
 12 января 1918 — Приказом по Гренадерскому корпусу № 9 все гренадерские полки из-за малочисленности были приведены в однобатальонный состав.
 27 января 1918 — Присоединен к Военно-Революционному полку Московских гренадер (бывш. Московский 8-й гренадерский полк).
 12 марта 1918 — Приказом № 41 по Гренадерскому корпусу все части корпуса расформированы.

Командиры полка 
 06.07.1818 — 17.06.1826 — полковник (с 21.05.1826 генерал-майор) Буйвид, Николай Францевич
 17.06.1826 — 19.04.1831 — полковник (с 06.12.1830 генерал-майор) Каменев-Любавский, Иван Алексеевич
 19.04.1831 — 21.04.1836 — полковник Хржановский, Михаил Илларионович
 21.04.1836 — 22.11.1838 — флигель-адъютант полковник фон Эссен, Александр Карлович
 22.11.1838 — 21.03.1841 — подполковник (с 17.08.1840 полковник) Щеховский, Григорий Дмитриевич
 30.03.1841 — 06.01.1843 — полковник Алехнович, Иван Филиппович
 06.01.1843 — 06.12.1849 — полковник (с 03.04.1849 генерал-майор) Лилье, Карл Матвеевич
 06.12.1849 — 11.11.1855 — полковник барон Меллер-Закомельский, Николай Иванович
 11.11.1855 — 23.11.1855 — полковник Дрентельн, Александр Романович
23.11.1855 — 09.09.1856 — полковник Перрен, Константин Петрович
17.09.1856 — 24.04.1859 — полковник Дрентельн, Александр Романович
 24.04.1859 — 12.11.1860 — полковник Ралль, Василий Фёдорович
12.11.1860 — 03.10.1862 — полковник Рейбниц, Константин Карлович
 03.10.1862 — 17.04.1870 — полковник Соколовский, Франц Касперович
 17.04.1870 — 16.05.1871 — полковник Григорович, Василий Васильевич
 16.05.1871 — 27.04.1874 — полковник Самохвалов, Михаил Петрович
 10.05.1874 — 24.02.1877 — полковник Акимов, Василий Петрович
 03.03.1877 — 08.07.1879 — полковник Михайлов, Леонид Кондратьевич
 08.07.1879 — 13.12.1886 — полковник Басов, Павел Николаевич
 04.01.1887 — 04.02.1888 — полковник Акерман, Евгений Юльевич
 04.02.1888 — 16.03.1893 — полковник Мациевский, Евгений Осипович
 31.03.1893 — 28.11.1895 — полковник Огарёв, Александр Николаевич
 12.12.1895 — 16.05.1896 — полковник Литвинов, Николай Алексеевич
 05.06.1896 — 10.03.1898 — полковник Яковлев, Пётр Петрович
 11.03.1898 — 29.11.1903 — полковник Вальц, Феликс Карлович
 01.12.1903 — 20.11.1907 — полковник Голосов, Всеволод Петрович
 22.11.1907 — 28.12.1908 — полковник Гадзяцкий, Александр Николаевич
 28.12.1908 — 14.01.1914 — полковник Ремизов, Николай Митрофанович
 15.01.1914 — 22.01.1915 — полковник фон Зигель, Дмитрий Михайлович
 13.02.1915 — 09.02.1917 — флигель-адъютант, полковник Цвецинский, Максимилиан Адамович
 11.02.1917 — хх.хх.хххх — полковник Веригин, Аполлон Иванович

Шефы полка 

 15.07.1838 — 28.11.1878 — эрцгерцог Австрийский Франц-Карл
 28.11.1878 — 27.06.1884 — генерал-адъютант граф Тотлебен

Полковой Врач
 1.12.1888 г. - Хрунов Петр Александрович

Знаки отличия 

 Полковое знамя Георгиевское с надписями: «За отличие в 1807 году против Французов, за Варшаву 25 и 26 Августа 1831 г. и за Плевну 28 Ноября 1877 г.» и «1797-1897». С Александровской юбилейной лентой. Высочайшая грамота от 13.03.1879 г. Высочайший приказ от 17.05.1897 г. Надписи 1-го и 2-го отличий пожалованы 3-му и 4-му батальонам полка 26.02.1833 г. взамен серебряных труб и знаков отличий на кивера, которые были присвоены карабинерному Барклая де Толли полку.
 В 3-м батальоне знаки на головные уборы с надписью: «За Плевну 28 Ноября 1877 года». Пожалованы 17.04.1878 г. Высочайшая грамота от 13.03.1879 г.

Полковое знамя 

30 июня 1833 года императором утверждено Георгиевское знамя Самогитского гренадерского полка, 1830 — для третьего действующего и четвертого резервного батальонов. Знамя имело зелёный крест, красно-белые углы с монограммами Николая I, в центре на оранжевом поле в лавровом венке двуглавый орел с венком и перуном в лапах. Надпись по периметру полотнища: «За отличие в 1807 году против французов и за Варшаву 25 и 26 августа 1831 года»

Нагрудный знак 

Утвержден 2 ноября 1909 года.

На золотом венке серебряный чеканенный польский крест Виртути Милитари, верхний конец которого лежит на черной гранате с золотым пламенем. На гранате золотые Императорская корона, вензеля Императоров Павла I и Николая II, юбилейные даты: «1797-1897». Существует другая версия этого знака, в которой граната занимает все внутреннее пространство венка, а уменьшенный польский крест спускается на низ венка.

Известные люди, служившие в полку 

 Аралов, Семён Иванович — советский государственный деятель
 Квицинский, Онуфрий Александрович — генерал, участник Крымской войны
 Комаров, Виссарион Виссарионович — журналист, общественный деятель
 Симанский, Сергей Владимирович — АЛЕКСИЙ I, Патриарх Московский и всея Руси
 Федотов, Александр Александрович — советский военачальник, генерал-майор

Дислокация полка 
 г. Москва, Покровский плац, Покровские казармы.

Источники 
 Абаза К. В. Краткая история 7-го Гренадерского Самогитского генерал-адъютанта графа Тотлебена полка. M., 1888. (Книга в электронной библиотеке РГБ)

Примечания

Ссылки 
 Абаза К. В. Краткая история 7-го Гренадерского самогитского генерал-адъютанта графа Тотлебена полка, 1788-1817-1833-1888. - М., 1888.
 Русская императорская армия
 Александр Подмазо. «ШЕФЫ И КОМАНДИРЫ РЕГУЛЯРНЫХ ПОЛКОВ РУССКОЙ АРМИИ (1796-1825)»
 Униформа 1910 г.
 Знамёна частей армии
 Штабс-капитан 7-го гренадерского Самогитского полка Н.А.Щученко со своей сестрой (фото)
 Прапорщик 7-го гренадерского Самогитского полка с дамой
 Подполковник 7-го Самогитского гренадерского полка

Гренадерские полки Российской империи
Воинские части и формирования, созданные в 1797 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1918 году